Central United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central United Methodist Church (Michigan), NRHP-Nr. 82002895
 Central United Methodist Church (Ohio), NRHP-Nr. 83002027
 Central United Methodist Church (Tennessee), NRHP-Nr. 05001225